«Ку́ка» — российская мелодрама, снятая Ярославом Чеважевским в 2007 году. Это первый опыт режиссёра, известного по съёмкам нескольких сотен телевизионных рекламных клипов, в большом кинематографе.

Сюжет фильма 
Главную героиню фильма зовут Лена. Эта молодая женщина из состоятельной московской семьи попадает в полосу неприятностей. В один день она обнаруживает, что её жизнь рушится. Не найдя поддержки у родителей, Лена решает уехать из Москвы в Петербург, чтобы начать жизнь заново. Как нельзя кстати выясняется, что в Петербурге пустует квартира, доставшаяся в наследство от бабушки.

В Питере Лена устраивается по объявлению на первую попавшуюся работу — в районную социальную службу.

Вместе с тем в фильме показывается, как в то же время живёт другая главная героиня фильма — шестилетняя девочка Кука, судьба которой трагична. Кука живёт совсем одна в дворницкой ветхого выселенного дома.

Однажды Лена замечает Куку на почте и тут же понимает, что ей немедленно нужна её помощь. Но Кука боится, что Лена, будучи социальным работником, отдаст её в детский дом, и незаметно исчезает.

После многих приключений Лена и Кука наконец-то вместе.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр: Ярослав Чеважевский
 Идея: Андрей Максименко, Денис Замрий, Владимир Головков
 Оператор: Антуан Вивас Денисов (США / Венесуэла)
 Художник-постановщик: Денис Куприн
 Режиссёр монтажа: Николай Булыгин
 Продюсеры: Натела Абуладзе, Максим Осадчий
 Исполнительные продюсеры: Александр Малинкович, Анна Эйбоженко

Интересные факты 
 Над музыкальным оформлением картины работало сразу несколько известных музыкантов, среди которых Максим Фадеев, Анастасия Максимова, Сергей Баневич, Олег Воляндо, Юрий Игнатов, Сергей Парамонов. На одной из вечеринок «Кинотавра» певец, музыкант и сопродюсер «Куки» Андрей Ковалёв исполнил саундтрек «Ангел» из кинофильма. Исполнение песни сопровождалось танцем Насти Добрыниной в костюме маленькой феи.
Из интервью А. Ковалёва газете «Вечерняя Москва»:

«Я сразу влюбился в этот фильм. Таких историй нам сегодня очень не хватает. А ведь они делают человека добрее и светлее. А что касается Насти… Мне уже кажется, что это моя дочка. Я просто не мог не помочь создателям этого фильма».

 На момент съёмок Настя Добрынина не умела читать и «читала» со слов матери.
 В заключительных титрах была допущена ошибка. Указано: Жека — Павел Деревянко, Серёга — Юрий Колокольников, хотя на самом деле наоборот: роль Серёги исполнял Павел Деревянко, а роль Жеки — Юрий Колокольников.
 В фильме снималась мама исполнительницы главной роли, Насти Добрыниной, актриса Алевтина Добрынина — она сыграла кассиршу.
 Во многих интернет-источниках утверждается, что роль отца Лены исполнил Александр Пороховщиков, но на самом деле в фильме снимался Юрий Беляев.
 В 2013 году ожидался выход фильма «Кука-2» с участием французских актеров — Жерара Депардьё и Катрин Денёв.

Участники проекта о фильме 
Из интервью Я. Чеважевского журналу «ACTION»:Мелодрама — очень непростой жанр. Мало кому удаётся нащупать ту незримую нить, которая по-настоящему тронет душу зрителя. И дело не только в сюжете. Сюжеты лучших мелодрам, которые я видел, очень просты. Важна форма, — считает он. — Я решил попробовать себя в мелодраме потому, что я, как современный зритель, испытываю нехватку искренних чувств в кинематографе. Мне кажется, что в кино нельзя только убивать и гнаться. Нужно ещё и сопереживать…

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Кинотавр — Фильм «Кука»
 Фотоотчет о съёмках в блоге второго режиссёра

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2007 года